Санта Роса има више значења:
 Санта Роса (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Округ Санта Роса (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Санта Роса (Аризона), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Санта Роса (округ Стар, Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Санта Роса (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Санта Роса (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Санта Роза (Болоња), је насеље у Италији у округу Болоња, региону Емилија-Ромања
 Санта Роза (Латина), је насеље у Италији у округу Латина, региону Лацио
 Санта Роза (Салерно), је насеље у Италији у округу Салерно, региону Кампанија
 Санта Роза (Тревизо), је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Санта Роса (острво), острво САД које припада савезној држави Калифорнија